— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Огава, Кунио (1927—2008) — японский писатель.
 Огава, Макото (род. 1987) — японская певица, бывшая участница идол-группы Morning Musume.
 Огава, Масару (род. 1964) — японский фигурист.
 Огава, Масатака (1865—1930) — японский химик, президент Университета Тохоку.
 Огава, Наоя (род. 1968) — японский дзюдоист, реслер, боец ММА.
 Огава, Ник — американский виолончелист и композитор японского происхождения.
 Огава, Сэйдзи (род. 1934) — японский учёный-биофизик.

Топонимы 
 Огава (посёлок) — посёлок, расположенный в префектуре Сайтама региона Канто.
 Огава (село) — село, расположенное в префектуре Нагано региона Тюбу.

См. также 
 Окава (), иногда также произносится Огава, но с долгой «о».